Собор Святого Фруктуоза () — католическая церковь в городе Такуарембо, Уругвай. Церковь является кафедральным собором епархии Такуарембо. Храм освящён в честь святого Фруктуоза. Национальный исторический памятник.

История 
Строительство современного храма в нероманском стиле закончилось в 1917 году. В 1930 году к храму была пристроена башня с часами.

В 1960 году Святой Престол учредил епархию Такуарембо и церковь святого Фруктуоза стала кафедральным собором этой новой епархии.

В 1980 году церковь святого Фруктуоза была внесена в список национальных исторических памятников.

Примечания

Ссылки 
 Информация
 Parroquia san Fructuoso

Фруктуоз
Фруктуоз
Такуарембо